Villefranche kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Villefranche, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Villefranche-d'Albigeois, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Villefranche-d'Allier, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villefranche-de-Conflent, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien, 
 Villefranche-de-Lauragais, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Villefranche-de-Lonchat, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villefranche-de-Panat, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Villefranche-de-Rouergue, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Villefranche-du-Périgord, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villefranche-du-Queyran, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villefranche-le-Château, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villefranche-sur-Cher, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Villefranche-sur-Mer, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Villefranche-sur-Saône, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Villefranche, Yonne, före detta kommun,  departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Italien 

 Villefranche, Quart – ort, Quart, Valle d'Aosta, Valle d'Aosta,

Se även 
 Villafranca